Eisenbartling ist der Ortsname von

 Eisenbartling (Bad Endorf), Ortsteil des Marktes Bad Endorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Eisenbartling (Tuntenhausen), Ortsteil der Gemeinde Tuntenhausen, Landkreis Rosenheim, Bayern